Sveti Urh je lahko:

 sveti Urh, svetnik
 Sveti Urh, hrib in cerkev nad Ljubljano

Glej tudi 

 Cerkve sv. Urha v Sloveniji